Дилшод Суратович Джураев (; ) — узбекский футболист, защитник клуба «Бунёдкор». Выступал за национальную сборную Узбекистана.

Карьера 
Дилшод Джураев начал свою профессиональную карьеру в 2011 году в составе ташкентского клуба «Бунёдкор». В том сезоне Джураев играл в двух матчах в составе «Бунёдкора». Весной 2012 года «Бунёдкор» сдал Джураева в качестве аренды самаркандскому «Динамо». В составе «Динамо», Дилшод Джураев играл в восьми матчах чемпионата Узбекистана и Кубка Узбекистана, но не смог забить ни одного гола.

В августе 2012 года, «Бунёдкор» вернул Дилшода Джураева. С осени 2012 года Джураев стал одним из главных игроков «Бунёдкора». В том году его пригласили в национальную сборную Узбекистана.

С 2012 года в составе «Бунёдкора» он играл в 21 матчах, а в сборной играл в двух матчах и забил один гол.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 2011, 2013
 Вице-чемпион Узбекистана: 2012
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2012, 2013
 Финалист Кубка Узбекистана: 2014
 Обладатель Суперкубка Узбекистана: 2014

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК АГМК